Севастопольский бульвар — название бульваров в различных населённых пунктах мира.

Украина 
 Севастопольский бульвар — бульвар в Лозовой.

Франция 
 Севастопольский бульвар — бульвар в Париже.

См. также 
 Севастопольская площадь
 Севастопольская улица
 Севастопольский парк
 Севастопольский переулок
 Севастопольский проезд
 Севастопольский проспект (Москва)
 Севастопольский спуск
 Севастопольский тупик
 Севастопольское шоссе
 улица Героев Севастополя (Киев)